Wickel bezeichnet:
 Wickel, ein Hausmittel zur Behandlung von Krankheiten oder Krämpfen
 Wickel (Blütenstand), eine bestimmte Gestalt des Blütenstands bei Blütenpflanzen
 einen Rohling in der Zigarrenherstellung, siehe Zigarre #Herstellung einer Zigarre
 ein auf einen Wickelkern aufgespultes Tonband
 Kurzform für Lockenwickel
 im süddeutschen Raum eine Kohlroulade
 umgangssprachlich: Verkomplizierung einer Aufgabe zu einem komplexen Problem
 Komplikationen oder Verwicklung etwa eines Seils

Wickel ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Hermann Wickel (* 1954), deutscher Musikpädagoge und Musikwissenschaftler
 Rudolf Wickel (* 1933), deutscher Politiker (FDP) und ehemaliger Landtagsabgeordneter in Nordrhein-Westfalen
 Silke Wickel-Kirsch (* 1967), deutsche Professorin für Personalwirtschaft und Organisation an der Wiesbaden Business School
 Werner Wickel (1880–1946), deutscher Politiker (DDP), MdL Preußen, Lehrerfunktionär

Siehe auch:

 Wickeln (Begriffsklärung)
 Wickeltechnik (Begriffsklärung)
 Wicklung